Nella stagione 1979-1980 la Promozione era il sesto livello del calcio italiano (il massimo livello regionale). Qui vi sono le statistiche relative al campionato in Friuli-Venezia Giulia.

Il campionato è strutturato in vari gironi all'italiana su base regionale, gestiti dai Comitati Regionali di competenza. Promozioni alla categoria superiore e retrocessioni in quella inferiore non erano sempre omogenee; erano quantificate all'inizio del campionato dal Comitato Regionale secondo le direttive stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti, ma flessibili, in relazione al numero delle società retrocesse dal Campionato Interregionale e perciò, a seconda delle varie situazioni regionali, la fine del campionato poteva avere degli spareggi sia di promozione che di retrocessione.

Squadre partecipanti

Classifica finale 

 Isonzo retrocede per peggior differenza-reti rispetto al Lignano

Calendario

Coppa Italia Dilettanti

 Non partecipano: Gradese, Lignano, Maniago e S.Michele Monfalcone. Per raggiungere le 14 partecipanti sono state aggregate dalla Prima Categoria: Gemonese (dal girone A) e Corno (dal girone B)

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|PRIMO TURNO2 e 9 settembre 1979

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|SECONDO TURNO19 e 26 settembre 1979

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|TERZO TURNO1 novembre 1979 e 6 gennaio 1980

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|QUARTO TURNO13 e 27 febbraio 1980

|-

Note

Bibliografia 
 Annuario 1979-1980 della F.I.G.C. - Roma (1980)
 Messaggero Veneto presso Biblioteca civica Vincenzo Joppi di Udine.

Friuli-Venezia Giulia